Список населённых пунктов Варнавинского района Нижегородской области:

Примечания 

 
Варнавинский район